Antonio della Corna – pittore
Carlo Della Corna – calciatore